У́лица Арсе́ньева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Арсеньева — улица в Арсеньеве.
 Улица Арсеньева — улица во Владивостоке.
 Улица Арсеньева — улица в Волгограде.
 Улица Арсеньева — улица в Кавалерово.
 Улица Арсеньева — улица в Липецке.
 Улица Арсеньева — улица в Омске.

Украина 
 Улица Арсеньева — улица в Донецке.